Strick est un patronyme porté notamment par :
 Gerhard Strick (1937-), footballeur professionnel allemand.
 Joseph Strick (1923-2010), scénariste, réalisateur et producteur américain,
 Maria Strick (1577-1625), maître écrivain néerlandaise,
 Wesley Strick (1954-), scénariste, réalisateur et producteur américain.